

Sigle 
 Logical block addressing – Indirizzamento a blocchi logici, sistema di accesso ai dati usato nei dischi fissi EIDE
 Linear bounded automata – nella teoria degli automi, una particolare macchina di Turing
 Lega Basket A – nome commerciale del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile

Codici 
 lba – codice ISO 639-3 della lingua lui